Enterprise Plaza — небоскрёб, расположенный в Хьюстоне (штат Техас, США). Этажность небоскрёба составляет 55 этажей, высота — 230 метров. В здании располагается штаб-квартира компаний GP Holdings, также находятся офисы компании Enbridge. 

С 1980 по 1982 годы здание являлось самым высоким в Хьюстоне и в Техасе, после чего был построен небоскрёб JPMorgan Chase Tower.

Основные арендаторы 

Enbridge
Enterprise GP Holdings
Enterprise Products
Forest Oil Corporation
King & Spalding
Credit Suisse

См. также 

 Список самых высоких зданий Хьюстона
 Список самых высоких зданий Техаса

Ссылки 
 Enterprise Plaza на Hines

Небоскрёбы Хьюстона
Небоскрёбы, построенные в 1980 году
Небоскрёбы высотой от 200 до 249 метров
Hines Interests Limited Partnership